Lomnitz bezeichnet

 Lomnitz, einen Ortsteil von Wachau im Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Lomnitz (Wachau)
 Lomnitz an der Lainsitz, eine Stadt im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien, siehe Lomnice nad Lužnicí
 Lomnitz an der Popelka, eine Stadt im Okres Semily, Tschechien, siehe Lomnice nad Popelkou
 Lomnitz, eine Ortschaft im Okres Brno-venkov, Tschechien, siehe Lomnice u Tišnova
 Alt-Lomnitz, eine Ortschaft in der Gemeinde Bystrzyca Kłodzka, Polen, siehe Stara Łomnica
 Neu-Lomnitz, eine Ortschaft in der Gemeinde Bystrzyca Kłodzka, Polen, siehe Nowa Łomnica
 Lomnitz, eine Ortschaft in der Gemeinde Mysłakowice (Erdmannsdorf), Polen, siehe Łomnica (Mysłakowice)
 Lomnitz, eine Ortschaft in der Gemeinde Olesno, Polen, siehe Łomnica (Olesno)
 Lomnitz, eine Ortschaft in der Gemeinde Zbąszyń, Polen, siehe Łomnica (Zbąszyń)
 Lomnitz, eine Ortschaft in der Gemeinde Zgorzelec, Polen, siehe Łomnica (Zgorzelec)
 Tatralomnitz, eine Ortschaft in der Gemeinde Vysoké Tatry, Slowakei, siehe Tatranská Lomnica

 Lomnitz, einen Fluss im Riesengebirge, Polen, siehe Łomnica (Bober) 
 Lomnitz oder Lomnitzbach, einen Zufluss der Glatzer Neiße in Polen, siehe Łomnica (Nysa Kłodzka)
 Lomnitz, einen Zufluss zur Eger in Tschechien, siehe Lomnice (Eger) 

Lomnitz ist der Familienname folgender Personen:
 Lomnitz (Adelsgeschlecht), bedeutendes mährisches Adelsgeschlecht, erloschen zu Beginn des 17. Jahrhunderts
 Alfred Lomnitz (1892–1953), deutscher Maler, Grafiker und Designer
 Cinna Lomnitz Aronsfrau (1925–2016), chilenisch-mexikanischer Geophysiker
 Marie Lomnitz-Klamroth (1863–1946), deutsche Bibliothekarin und Blindenschriftexpertin

Siehe auch:
 Lomnica
 Lomnice